Сен-Тома́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 130 км на північний схід від Парижа, 120 км на схід від Ам'єна, 17 км на південний схід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сен-Тома на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Тома на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Тома на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Тома на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Тома на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена